

Struttura del Casato

Tavole 
Tavole genealogiche delle linee maschili della famiglia Castiglioni, dalle origini della genealogia, dal quale discende il capostipite della famiglia Castiglioni, Corrado, fino al XXI secolo.

Castiglioni, linea antica

Castiglioni di Mantova

Castiglioni di Venegono

Note

Voci correlate 
 Castiglioni (famiglia)

 
Castiglioni
Castiglioni
Castiglioni